Der Kremlin Cup 2006 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen im Olimpijski in Moskau. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 7. bis 15. Oktober 2006 statt.

Im Einzel gewann Anna Tschakwetadse gegen Nadja Petrowa mit 6:4 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Květa Peschke / Francesca Schiavone mit 6:4, 6:74 und 6:1 gegen Iveta Benešová / Galina Woskobojewa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski